Ферна́ндо Морье́нтес Са́нчес (; ) — испанский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции нападающего. Трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».

Карьера 
Фернандо Морьентес дебютировал в Примере 7 ноября 1993 года, в 17 лет, в матче «Альбасете» — «Тенерифе». Из «Альбасете» в 1995 году перешёл в «Сарагосу», где выступал на протяжении двух сезонов, забив 28 мячей. В 1997 году получил приглашение в мадридский «Реал» — Фабио Капелло, тогдашний тренер команды, поручился за игрока перед руководством клуба, которое приняло решение о покупке молодого форварда. В первом сезоне за новый клуб забил 12 голов в 33 матчах. Позицию центрфорварда в команде Морьентесу пришлось делить с Давором Шукером.

25 марта 1998 года состоялся дебют Морьентеса в национальной сборной Испании. Это был товарищеский матч со сборной Швеции. Нападающий вышел в стартовом составе и отметился двумя голами. Ситуация в «Реале» для Морьентеса изменилась с появлением Роналдо. В сезоне 2002/03 в национальном чемпионате Фернандо сыграл только 18 матчей. Летом 2003 года «Реал» отдал его в аренду на один год французскому клубу «Монако». В новой команде форвард адаптировался очень быстро и стал одним из её лидеров. Он много играл и забивал (в том числе и «Реалу» в матчах Лиги чемпионов). Более того, дошёл до финала этого турнира, где «Монако» уступил «Порту». По итогам первенства Фернандо Морьентес стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

В 2005 году Морьентес по инициативе Рафаэля Бенитеса перешёл в английский «Ливерпуль». Впрочем, никаких особых дивидендов от пребывания Морьентеса в Англии ни он сам, ни «Ливерпуль» не получили. В 2006 году форвард вернулся в Испанию, подписав контракт с «Валенсией». Позже, когда у него закончился контракт, он на правах свободного агента перешёл в «Олимпик Марсель», с которым через год расторг контракт, и 31 августа 2010 года он решил завершить карьеру.

С 27 голами в 47 матчах Морьентес является пятым бомбардиром в истории сборной Испании, уступая Давиду Вилье (60 голов), бывшим одноклубникам по мадридскому «Реалу» Раулю Гонсалесу (44 гола) и Фернандо Йерро (29 голов), а также Фернандо Торресу (38 голов).

В конце 2014 года Фернандо Морьентес объявил о возобновлении карьеры. Он сообщил, что будет выступать за «Санта-Ану» — любительский клуб из пригорода Мадрида, где на тот момент также играл 15-летний сын Морьентеса. Фернандо отметил, что будет пытаться вывести команду в Терсеру. О деньгах речи не шла, да и выходить на поле форвард собирался лишь в домашних матчах.
Всё получилось спонтанно. Президент клуба чуть ли не в шутку спросил Морьентеса, следящего за сыном на трибуне, готов ли он помочь коллективу, и тот на полном серьёзе ответил, что не против. В итоге футболист провёл в составе любительского клуба три матча, правда, голами не отличился.

Личная жизнь 
Женат на Марии Виктории Лопез. У пары четверо детей: сын Фернандо (род. 16.07.1999) и три дочери Люсия (род. 14.08.2001), Габриела (род. 21.09.2006) и Мартина (род. 24.03.2008).

Достижения 
 «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании (2): 2000/01, 2002/03
 Обладатель Суперкубка Испании: 2001
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 1997/98, 1999/00, 2001/02
 Обладатель Межконтинентального кубка (2): 1998, 2002
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2002

 «Ливерпуль»
 Обладатель Кубка Англии: 2005/06
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2005

 «Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 2007/08

 «Олимпик Марсель»
 Чемпион Франции: 2009/10
 Обладатель Кубка французской лиги: 2009/10

 Испания
 Четвертьфиналист Чемпионата мира (2002)

Личные достижения 
 Лучший бомбардир Лиги Чемпионов 2003/04

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Олимпика»
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Фуэнлабрада»